Mainini ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Galli Mainini (1914–1961), argentinischer Mediziner und Erfinder des ersten brauchbaren Schwangerschaftstests 
 Yvan Mainini (1944–2018), französischer Basketballschiedsrichter und Präsident der Fédération Internationale de Basketball (2010–2014)